Saumoneau peut faire référence à :
 le saumoneau, petit du saumon ;
 Louise Saumoneau (1875-1950), féministe, femme politique, et militante socialiste française ;
 le , lac canadien.